JSCS ist Abkürzung für Zeitschriften:
Journal of Saudi Chemical Society
Journal of Septuagint and Cognate Studies
Abkürzung